Финал Кубка Шотландии по футболу 1939 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1938/39, в котором встречались клубы «Клайд» и «Мотеруэлл». Матч состоялся 22 апреля 1939 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Победу в этой встрече праздновали футболисты из города Камбернолд, переигравшие своих оппонентов со счётом 4:0 благодаря «дублю» Вилли Мартина и мячам Дуги Уоллеса и Дейви Нобла.

Путь к финалу

«Клайд»

«Мотеруэлл»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания 

1939
Матчи ФК «Клайд»
Матчи ФК «Мотеруэлл»
Футбол в Европе в 1939 году
События 22 апреля
Апрель 1939 года
Спортивные соревнования в Глазго
1939 год в Шотландии
Спорт в Великобритании в 1939 году